Németország
Feldkirchen, település Bajorországban, Straubing-Bogen járásban
Feldkirchen, település Bajorországban, München járásban